Alžběta Albertina Sasko-Hildburghausenská (4. srpna 1713, Hildburghausen, Durynsko, Německo – 29. června 1761, Meklenbursko-Přední Pomořansko) byla princezna Sasko-Hildburghausenská a v manželství vévodkyně Meklenbursko-Střelická. Po smrti svého manžela vládla jako regentka za svého syna.

Život 
Byla dcerou Ernsta Fridricha I., vévody Sasko-Hildburghausenského (1681-1724) a jeho manželky hraběnky Sofie Albertiny z Erbach-Erbachu (1683-1742). Dne 5. února 1735 se provdala za Karla Ludvíka Fridricha Meklenbursko-Střelického se kterým žila v Mirow v Meklenbursku. Její choť byl mladším synem Adolfa Fridricha II., vévody Meklenburského a nevlastním bratrem vévody Adolfa Fridricha III. Meklenburského. Měli spolu deset dětí. Po smrti manžela a jeho staršího bratra se stala regentkou za svého čtrnáctiletého syna.

Zemřela roku 1761, krátce před svatbou dcery Šarloty. Pochovaná byla v královské kryptě v Mirow.

Potomci 
 1. Kristýna (6. 12. 1735 Mirow – 31. 8. 1794 Neustrelitz), svobodná a bezdětná
 2. Karolína (*/† 22. 12. 1736 Mirow)
 3. Adolf Fridrich IV. (5. 5. 1738 Mirow – 2. 6. 1794 Neustrelitz), vévoda meklenburský od roku 1752 až do své smrti, svobodný a bezdětný
 4. Alžběta Kristýna (13. 4. 1739 Mirow – 9. 4. 1741 tamtéž)
 5. Žofie Luisa (16. 5. 1740 Mirow – 31. 1. 1742 tamtéž)
 6. Karel II. (10. 10. 1741 Mirow – 6. 11. 1816 Neustrelitz), vévoda, později velkovévoda meklenburský

 ⚭ 1768 Frederika Hesensko-Darmstadtská (20. 8. 1752 Darmstadt – 22. 5. 1782 Hannover)
 ⚭ 1784 Šarlota Hesensko-Darmstadtská (5. 11. 1755 Darmstadt – 12. 12. 1785 Hannover)
 7. Arnošt Gottlob Albert (27. 8. 1742 Mirow – 27. 1. 1814 Neustrelitz), svobodný a bezdětný
 8. Šarlota (19. 5. 1744 Mirow – 17. 11. 1818 Kew)
 ⚭ 1761 Jiří III. (4. 6. 1738 Londýn – 29. 1. 1820 Windsor), panovník Království Velké Británie a Irska od roku 1760 do spojení obou zemí v lednu 1801, kdy se stal králem Spojeného království Velké Británie a Irska a Hannoverska
 9. Gotthelf (29. 10. 1745 Mirow – 31. 10. 1745 tamtéž)
 10. Jiří Augustus (16. 8. 1748 Mirow – 14. 11. 1785 Trnava), generálmajor, svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Německé vévodkyně
Regentky
Saské princezny
Wettinové
Úmrtí v roce 1761
Narození v roce 1713
Ženy
Narození 4. srpna
Úmrtí 29. června